Мишон — топоним, а также фамилия.

Топоним 
 Мишон — храмовый комплекс исчезнувшей Тямской империи, расположенный в центральной части Вьетнама.
 Мишон () — община в уезде Ниньшон, провинция Ниньтхуан, Вьетнам.

Известные носители 
 Мишон, Александр Михайлович (1858—1921) — российский фотограф, кинематографист, журналист, редактор и издатель.
 Мишон, Пьер (род. 1945) – французский писатель.